

Persone 
 Emanuele Filiberto di Savoia, detto Testa di Ferro (1528-1580) – duca di Savoia, principe di Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza 
 Emanuele Filiberto di Savoia (1588-1624) – membro di Casa Savoia, viceré di Sicilia
 Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano (1628-1709) – membro di Casa Savoia, principe di Carignano
 Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta (1869-1931) – membro di Casa Savoia, generale italiano
 Emanuele Filiberto di Savoia-Villafranca (1873-1933) – nobile italiano e Conte di Villafranca dal 1888 al 1933
 Emanuele Filiberto di Savoia (nato nel 1972) – membro di Casa Savoia, nipote di Umberto II d'Italia e personaggio televisivo

Navi da guerra 
 Emanuele Filiberto – incrociatore della Classe Condottieri della Regia Marina
 Emanuele Filiberto – corazzata italiana in servizio dal 1901 al 1920